Plaats in Indonesië
 Krasak (Brebes), een plaats in het bestuurlijke gebied Brebes in de provincie Midden-Java
 Krasak (Mojotengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Krasak (Salaman), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Krasak (Selomerto), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Krasak (Teras), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Krasak (Kedungjajang), een plaats in het bestuurlijke gebied Lumajang in de provincie Oost-Java
 Krasak (Jatibarang), een plaats in het bestuurlijke gebied Indramayu in de provincie West-Java